Badstübner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Badstübner (* 1931), deutscher Bau- und Kunsthistoriker
 Florian Badstübner (* 1991), deutscher Fußballschiedsrichter
 Rolf Badstübner (* 1928), deutscher Historiker
 Rudolf Badstübner (* vor 1951), deutscher Rugbyspieler
 Sibylle Badstübner-Gröger (* 1935), deutsche Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Badstuber